Skrót ASTP może oznaczać:
 A Swiftly Tilting Planet (powieść)
 Apollo–Soyuz Test Project
 Advanced Space Transportation Program
 Army Specialized Training Program
 Association of European Science and Technology Transfer Professionals